Островные кельтские языки — те из кельтских языков, которые начиная с раннеисторического периода были представлены на Британских островах, а также их прямые потомки. Данная группа противопоставляется ныне вымершим континентальным кельтским языкам, некогда представленным на огромном пространстве континентальной Европы от Атлантики до Анатолии.

Все ныне существующие кельтские языки относятся к островным и подразделяются, в свою очередь, на две подгруппы:
 гойдельские языки: ирландский, мэнкский и шотландский гэльский
 бриттские языки: бретонский, корнский и валлийский (ещё один язык или диалект, кумбрийский, к настоящему времени вымер).

Гипотеза об общем предке островных языков 
Согласно одной из гипотез, как гойдельские, так и бриттские языки имели общего предка, возникшего на Британских островах, и имеют больше общих черт друг с другом, чем с каким-либо из вымерших континентальных кельтских языков (такими, как кельтиберский, галльский, галатский и лепонтийский).

Сторонники гипотезы об изначальном родстве островных кельтских языков, среди которых такие видные лингвисты, как Петер Схрейвер, указывают на общие инновации, в том числе местоименная флексия при предлогах, общее использование некоторых приглагольных частиц, порядок слов VSO, а также различие между абсолютными и конъюнктными глагольными окончаниями, широко представленное в древнеирландском и в небольшой степении в средневаллийском (см. Morphology of the Proto-Celtic language). Также сторонники указывают, что различие между P-кельтскими (к которым принадлежат бриттские и мёртвый галльский) и Q-кельтскими языками (к которым принадлежат гойдельские и мёртвый кельтиберский) может быть поверхностным, связанным с древним языковым контактом, поскольку один и тот же фонетический сдвиг ( -> ) мог произойти независимо у языков-предшественников галльского и бриттской ветви, или мог распространиться через языковой контакт между (прото)галльским и протобриттским.

Согласно данной гипотезе, эволюционное древо островных кельтских языков выглядит так:
 Общий кельтский островной язык
 Протогойдельский, предок следующих:
 архаичный ирландский, предок следующих:
 древнеирландский, предок следующих:
 среднеирландский, предок следующих:
 ирландский
 шотландский гэльский
 мэнский
 Протобриттский
 пиктский (отнесение к кельтским языкам является спорным)
 бриттский
 кумбрийский (исчез)
 древневаллийский, предок следующего:
 средневаллийский, предок следующего:
 валлийский
 юго-западный бриттский, предок следующих:
 бретонский
 корнский

Критика 
Данная гипотеза часто подвергается критике. Так, отмечается тот факт, что между отдельными группами в рамках островных языков существуют более глубокие различия в фонетике и лексике, чем между данными группами и отдельными континентальными кельтскими языками.

В таблице ниже приведен выборочный список когнатов, показывающих превращение протокельтского звука  в звук  в галльском и бриттских, но в  в гойдельских языках.

Значительное различие между гойдельскими и бриттскими языками состоит в трансформации сочетания *an, am в деназализованный гласный с удлинением, é, перед оригинальным глухим взрывным или фрикативным, ср. древнеирл. éc «смерть», écath «рыболовный крючок», dét «зуб», cét «сто» и валлийские angau, angad, dant и cant. Другие примеры:
 носовой сохраняется перед гласным, i̯, w, m, и беглым a:
 древнеирл. ben «женщина» (< *benā)
 древнеирл. gainethar «он родился/она родилась» (< *gan-i̯e-tor)
 древнеирл. ainb «невежа» (< *anwiss)
 носовой переходит в en перед другим n:
 древнеирл. benn «пик» (< *banno) (ср. валлийск. bann)
 среднеирл. ro-geinn «имеет место» (< *ganne) (ср. валлийск. gannaf)
 носовой переходит в in, im перед звонким взрывным
 древнеирл. imb «масло» (ср. бретон. aman(en)n, корн. amanyn)
 древнеирл. ingen «ноготь» (ср. др.валлийск. eguin)
 древнеирл. tengae «язык» (ср. валлийск. tafod)
 древнеирл. ing «прямой» (ср. средневаллийск. eh-ang «широкий»)

Гипотеза об островных языках как языковом союзе 
Чтобы доказать, что общие инновации связаны с общим происхождением, нужно доказать, что эти инновации возникли не в результате языкового контакта после разделения. Результатом широко распространённого билингвизма или экзогамии, а также отсутствие жёсткого социолингвистического разделения может быть образование языкового союза. В послеримской Британии гойдельские и бриттские языки, по-видимому, пользовались примерно равным статусом; в бриттских языках имелось несколько гойдельских заимствований, а в гойдельских — несколько бриттских. Существуют исторические свидетельства того, что в указанный период ирландский язык был распространён на территории Уэльса и Англии, а бриттский — в Ирландии. Существуют также археологические свидетельства широких контактов между Британией и Ирландией в доримский и римский периоды.

Ранко Матасович представил список изменений, которые затронули обе ветви островных кельтских языков, но для которых отсутствуют доказательства того, что они зародились ещё в протокельтский период. Это, в частности:

 Фонологические изменения
 Лениция глухих взрывных
 Повышение/влияние i
 Понижение/влияние a
 Апокопа
 Синкопа
 Морфологические изменения
 Возникновение предлогов с местоименными окончаниями
 Утрата падежного склонения личных местоимений
 Возникновение уравнительной степени прилагательных
 Возникновение имперфекта
 Возникновение условного наклонения
 Морфосинтаксические и синтаксические
 Закрепление порядка VSO
 Возникновение препозитивного определённого артикля
 Возникновение частиц, выражающих подтверждение и отрицание
 Создание перифрастической конструкции
 Создание маркеров дополнения
 Использование порядковых числительных в смысле «один из».

Абсолютный и связанный глагол 
Глагольная система островных кельтских языков имеет особенность, несвойственную никаким другим индоевропейским языкам: глаголы имеют различные склоняемые формы в зависимости от того, занимают ли они в предложении независимое начальное место (при порядке слов VSO), или же им предшествует предглагольная грамматическая частица. Наиболее обильные примеры данного явления известны в Древнеирландском, однако оно в какой-то мере представлено в шотландском гэльском, а следы его также заметны в средневаллийском языке.

Формы в начале предложения называются «абсолютными», а формы после частицы — «конъюнктными», «связанными» (подробнее см. в статье :en:Dependent and independent verb forms). Парадигма спряжения индикатива актива презенса староирландского глагола beirid «нести» приведена ниже; конъюнктная форма приведена в сочетании с частицей ní «не».

В шотландском гэльском это различие всё ещё существует для некоторых глагольных форм:

В средневаллийском различие лучше всего наблюдается в пословицах по формуле «X случается, Y не случается» (Evans 1964: 119):
 Pereid y rycheu, ny phara a’e goreu «Борозды остаются, а тот, кто их провёл — нет»
 Trenghit golut, ny threingk molut «Богатство гибнет, а слава не гибнет»
 Tyuit maban, ny thyf y gadachan «Ребёнок растёт, а его пелёнки нет»
 Chwaryit mab noeth, ny chware mab newynawc «Голый ребёнок играет (веселится), а голодный — не играет (не веселится)»

Согласно более раннему анализу этого различения, который провёл Р. Турнейзен (Thurneysen, 1946, 360 ff.), абсолютные окончания происходят от ПИЕ «первичных окончаний» (использовавшихся во временах настоящего и будущего времени), тогда как конъюнктные окончания происходят от «вторичных окончаний» (использовавшихся в прошедших временах). Таким образом, древнеирландское beirid «несёт» возводилось к * (ср. санскр. bharati «несёт»), а конъюнктное beir — к * (ср. санскр. a-bharat «нёс/несла»).

В наши дни, однако, большинство кельтологов (Cowgill, 1975, вслед за Pedersen, 1913, 340 ff.) пришли к иному выводу о происхождении различия между абсолютным и конъюнктным окончанием глагола: энклитика, которая реконструируется как * после согласных и * после гласных, оказалась на второй позиции в предложении. Если первое слово в предложении представляло собой иную частицу, то * оказывалась после неё, таким образом, перед глаголом, но если глагол был первым словом в предложении, * становилась его клитикой. Согласно этой теории, древнеирландское абсолютное beirid происходит от протокельтского *, тогда как конъюнктное ní beir — от *.

Происхождение частицы * остаётся неясным. Каугилл (Cowgill) считает, что она семантически связана с глаголом-связкой * «есть, является», тогда как Схрейвер (Schrijver, 1994) считает, что она произошла от * «и тогда», засвидетельствованной в галльском языке.

В континентальных кельтских языках различие между абсолютными и конъюнктными формами глагола отсутствует. С другой стороны, в континентальных языках наблюдались только два порядка слов: SVO или SOV, как и в других индоевропейских языках. Это подтверждает предположение, что абсолютные и конъюнктные формы глаголов могли быть следствием порядка VSO, существовавшего в островных кельтских языках.

Проблема островного кельтского субстрата 

Вне зависимости от , некоторое сходство характерных особенностей островных кельтских языков с афразийскими (местоименные суффиксы, порядок слов VSO) дало рождение концепции афразийского субстрата. Впервые подобную идею выдвинул Джон Моррис-Джонс (:en:John Morris-Jones) в 1900. Позднее в поддержку данной гипотеза высказывались Юлиус Покорный, Генрих Вагнер, и Орин Генслер. Данную теорию развили Ариэль Шиша-Галеви и Тео Феннеманн.

Теория афразийского субстрата подверглась серьёзной критике со стороны таких лингвистов, как Грэхем Айзек и Ким Маккон. Айзек полагает, что двадцать сходных моментов, которые выявил Генслер, являются либо обычными совпадениями, либо натяжками.

Ряд современных специалистов, не отвергая возможность связи общих для островных кельтских языков явлений с субстратом, предпочитают говорить о чисто типологическом сходстве с афразийскими языками без какого-либо родства.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кельтские языки
Субстратные языки